Майкл Грейвс (, 9 июля 1934, Индианаполис — 12 марта 2015, Принстон) — американский архитектор и дизайнер.

Биография 
Родился и окончил школу в Индиане, с детства увлекался рисованием. Степень бакалавра Грейвс получил в университете Цинциннати, а магистра — в Гарварде, после чего два года провёл в Риме. В 1964 г. архитектор появился в Принстоне, где основал бюро и впоследствии занялся преподаванием. Вместе с П. Айзенманом, Р. Мейером и другими он входил в «Нью-Йоркскую пятёрку», стремившуюся создать «чистый модернизм» на основе ранних работ Ле Корбюзье.

Грейвс весьма плодовит и как архитектор, и как дизайнер. За его услугами обращались компании Target Corporation и Alessi, Виргинский университет и Детройтский институт искусств, Walt Disney Studios и нидерландское министерство здравоохранения. В 2003 году метра постиг частичный паралич, но он продолжил работу.

Умер 12 марта 2015 года у себя дома в Принстоне.

Некоторые сооружения

Примечания

Ссылки 
 Белоголовский В. Архитектор из параллельного времени

Архитекторы XX века
Архитекторы XXI века
Архитекторы США
Дизайнеры США
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Школы архитектуры Принстонского университета
Архитекторы-постмодернисты
Члены Американской академии искусств и литературы
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Ратгерского университета